Ранчо Сан Габријел има више значења:

 Ранчо Сан Габријел (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ранчо Сан Габријел (Тепетлаосток), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Сан Габријел (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Габријел (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Сан Габријел (Ајавалулко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику